

Miejscowości w Polsce 
 Jerzewo – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kiernozia
 Jerzewo – zniesiona nazwa wsi w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń

Miejscowość na Białorusi 
 Jerzewo (Jarzewo) – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Jerzewo